Churchill puede hacer referencia a:

Personajes

 Familia Churchill, duques de Marlborough:
 John Churchill (1650–1722), primer duque.
 Lord Randolph Churchill (1849–1895), séptimo duque y padre de Winston Churchill.
 Sir Winston Churchill (1874–1965), primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
 Clementine Hozier (1885-1977), esposa de Winston Churchill.

 Otros casos
 Arabella Churchill (1648-1730), amante del rey Jacobo II de Inglaterra y madre de cuatro de sus hijos.
 Marguerite Churchill (1910-2000), actriz cinematográfica de nacionalidad estadounidense, con una carrera que abarcó desde 1929 a 1952.

Geografía, localidades

 Churchill (Queensland), en Australia.
 Churchill (Victoria), en Australia.
 Churchill (Manitoba), en Canadá.
 Churchill (Oxfordshire), en Inglaterra.
 Churchill (Somerset), en Inglaterra.
 Churchill (Pensilvania), en Estados Unidos.
 Condado de Churchill, condado en el estado estadounidense de Nevada.
 Río Churchill (Terranova), largo río de la vertiente atlántica de Canadá.
 Cascadas Churchill, cascadas que tienen 75 m de alto, y que se localizan en el río Churchill, en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá.
 Churchill (Manitoba), ciudad al norte de Manitoba, Canadá.
 Parque nacional Churchill, parque nacional en Victoria, Australia.

Otros usos
Mk IV Churchill, carro de combate de la Segunda Guerra Mundial.
Churchill (postre), en Costa Rica: variedad de granizado.